Владимир Русанов:
 Русанов, Владимир Александрович (1875—1913?) — русский арктический исследователь.
 Русанов, Владимир Дмитриевич (1929—2007) — учёный-физикохимик, специалист в области плазменных процессов.

См. также 
 Владимир Русанов